Fleuré (Orne)
 Fleuré (Vienne)